Jméno a příjmení Jiří Kučera má více nositelů:

 Jiří Kučera (* 1966) – český hokejový útočník
 Jiří Kučera (1952–1994) – český pedagog, vysokoškolský učitel, literární teoretik, regionalista
 Jiří Kučera (pilot) (1914–1980) – český nadporučík letectva, průzkumný a stíhací pilot, příslušník 238., 313. a 544. perutě
 Jiří Kučera (volejbalista) (* 1929) – československý volejbalista
 Jiří Kučera (zemědělský inženýr) (1920–1993) – český zemědělský inženýr
 Jiří Kučera (právník) – český advokát